Уимилпан има више значења:

 Општина Уимилпан (Керетаро), општина у савезној држави Керетаро у Мексику
 Уимилпан (Уимилпан, Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику